A 40.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 5 de maio a 11 de maio de 1986 com um percurso de 1083,4 km dividido num prólogo inicial e 7 etapas, com início em Lugano, e final em Genebra.

O vencedor foi o belga Claude Criquielion, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,9 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1986
1986 na Suíça
1986 no ciclismo